

Rosa stagione 2020-2021

Stagioni dell'Exeter R.C.